Osoby o tym nazwisku:
 Jüri Pihl – estoński polityk
 Pelle Pihl – szwedzki lekkoatleta